Il doppio dell'HP Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Kimiko Date-Krumm e Shuai Zhang sono le detentrici del titolo, ma Shuai Zhang ha deciso di non prendere parte alla competizione così Kimiko partecipa con Heather Watson, ma hanno perso in finale contro Raquel Kops-Jones e Abigail Spears per 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Campionesse)
  Anabel Medina Garrigues /  Zheng Jie (semifinale)

  Darija Jurak /  Katalin Marosi (semifinale)
  Kimiko Date-Krumm /  Heather Watson (finale)

Wildcard 
  Kurumi Nara /  Erika Sema (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2012
HP Open 2012